

Presentación previa 
Sam Groth fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Yuya Kibi.

Daniel Evans derrotó en la final a Konstantín Kravchuk.

Cabezas de serie 

  Ričardas Berankis (Semifinales)
  Sam Groth (Primera ronda)
  Tatsuma Ito (Cuartos de final)
  Yūichi Sugita (Primera ronda)

<ol start=5>
  Sergui Stajovski ''(Cuartos de final)
 ''' Daniel Evans (Campeón)
  Go Soeda ''(Primera ronda)
  Konstantín Kravchuk ''(Finalista)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Taipéi 2016